El acrónimo EBIT puede referirse a:

En física el EBIT es el acrónimo del inglés Electron beam ion trap.
En contabilidad y análisis financiero es el acrónimo del inglés Earnings before interest and taxes